Termenul „Nod” se poate referi la:

Nod (unitate) de măsură pentru viteză folosită în marină echivalentă cu 0,51444 m/s
Nod vegetal, legătura dintre ram și trunchi.
Locul în care se leagă două fire
Nod de cale ferată - punct de intersecție a cel puțin trei linii principale de cale ferată
Nod (marinărie) - Noduri făcute cu o parâmă sau mai multe în lucrări de marinărie.
Nod (astronomie) -  sau punct nodal este unul dintre cele două puncte de intersecție ale unei orbite înclinate cu planul principal al sistemului de referință.
 Nod lunar - Nodurile lunare sunt punctele orbitei Lunii în care aceasta traversează ecliptica, traiectoria Soarelui pe cer.
 Graf - o pereche ordonată de mulțimi

Toponimie biblică
 Ținutul Nod - loc evocat în Geneza / Facerea, situat „la răsărit de Eden”

Vezi și
Nodul gordian

Legături externe

 DEX